Фэй-ди — культовое имя многих китайских императоров, которое применялось к ним после смерти. Значение имени — «Свергнутый император»:

 Фэй-ди (365—371) — император Восточной Цзинь.
 Фэй-ди (465) — император Южной Сун.
 Фэй-ди (473—477) — император Южной Сун.
 Фэй-ди (552-554) — император китайско-сяньбийской династии Западная Вэй.
 Фэй-ди (560) — император Северной Ци.
 Фэй-ди (567—568) — император Чэнь.

См. также 
 Фе-де — аналогичное вьетнамское имя